Дамир Равильевич Абдурахманов () — российский футболист.

Профессиональную карьеру начал в команде второго дивизиона «Носта» Новотроицк в 2001 году. В 2002 году в составе клуба «Видное» стал победителем зоны «Центр» первенства КФК. В первой половине следующего сезона провёл за команду пять матчей во втором дивизионе, затем сыграл четыре матча в первом дивизионе за «Нефтехимик» Нижнекамск. В 2004 году сначала провёл 12 матчей во втором дивизионе за московский «Алмаз», затем — четыре игры в чемпионате Белоруссии в составе «Дариды» Ждановичи, после чего завершил профессиональную карьеру. Служил в органах внутренних дел и играл на любительском уровне за МУВД на ВВТ.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Видное»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Алмаз» Москва
Игроки ФК «Дарида»
Милиционеры России